Twierdzenie Lebesgue’a może odnosić się do jednego z twierdzeń teorii całki i teorii miary:
 o zbieżności monotonicznej,
 o zbieżności ograniczonej (zmajoryzowanej/zdominowanej),
 o punktach gęstości.
 o różniczkowaniu (Lebesgue’a-Bezikowicza).
 o rozkładzie.

 Inne twierdzenia
 Riemanna-Lebesgue’a (znane także jako lemat),
 Fatou-Lebesgue’a,

Lebesgue’a